Enterprise Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Enterprise Township (Ford County, Kansas)
 Enterprise Township (Reno County, Kansas)
 Enterprise Township (Michigan)
 Enterprise Township (Minnesota)
 Enterprise Township (Missouri)
 Enterprise Township (Nebraska)
 Enterprise Township (North Dakota)
 Enterprise Township (Faulk County, South Dakota)
 Enterprise Township (Moody County, South Dakota)
 Enterprise Township (Roberts County, South Dakota)